Louis Morel peut désigner :
 Louis Morel (fin du ), un maître écrivain français ;
 Louis Morel d'Arleux (1755-1827), un peintre, dessinateur et graveur français ;
 Louis Morel-Retz (1825-1899), un peintre, caricaturiste et graveur français ;
 Louis Morel (1887-1975), un peintre et sculpteur français.